Солодилов — славянская фамилия:

 Солодилов, Андрей Петрович (1900—1948) — советский государственный деятель.
 Солодилов, Макар Алексеевич (1909—1975) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Солодилов, Николай Федотович (1924—1983) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.

Женщины 
 Солодилова, Зоя Дмитриевна (род. 1948) — российская солистка оперы.